Athletissima 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 9 lipca w Lozannie. Zawody były kolejną odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2015.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2015

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2015 w lekkoatletyce
Athletissima
2015 w Szwajcarii